Гумберт III Блаженный (, ; , замок Авильяна — , Шамбери) — граф Савойи, Аосты и Морьена с 1148 года, старший сын графа Амедея III и Матильды д’Альбон, сестры Гига IV д’Альбон.

Биография 
Стал графом Савойи в 12 лет после смерти отца. Сначала правил под руководством епископа Лозанны Амедея де Клермон. Почти вся его жизнь прошла в монастырях, которые он одарял щедрыми дарами. Человек очень благочестивый, Гумберт хотел стать монахом, но, чтобы обеспечить преемственность своей династии, женился четыре раза.

В 1153 году одержал победу над дофином Вьеннским Гигом V д’Альбон. Принял сторону папы Александра III в его борьбе против императора Фридриха Барбароссы. В 1175 году захватил Турин.

Гумберт III умер 4 марта 1189 года и был похоронен в аббатстве Откомб. В 1836 году беатифицирован папой Григорием XVI.

Браки и дети 
1-я жена: ранее 3 января 1151 Федива Тулузская (ок. 1135 — ок. 1154), дочь графа Тулузы Альфонса I Иордана и Федивы д’Юзес. Детей от этого брака не было.

2-я жена: с ок. 1155 (развод до 1162) Гертруда Лотарингская (ум. 1173), дочь графа Фландрии Тьерри Эльзасского и Сибиллы Анжуйской. Детей от этого брака не было.

3-я жена: с 1164 Клеменция Церингенская (ум. ок. 1173/1175), дочь герцога Конрада I Церингенского и Клеменции Намюрской, разведённая жена Генриха Льва, герцога Баварии и Саксонии. Дети:
 Алиса Савойская (1166—1174);
 София Савойская (ок. 1167/1172 — 3 декабря 1202); муж: ранее 1192 Аццо VI д’Эсте (ок. 1170 — ноябрь 1212), маркиз Анконы и граф Лорето;
 Элеонора Савойская (ум. 1202); муж: 1194 Бонифаций I Монферратский, маркграф Манферрато, король Фессалоник и Фессалии;
4-я жена: с 1177 Беатриса де Вьенн (ум. 8 апреля 1230), дочь графа Макона и Вьенна Жеро I и Морьет (Гионны) де Сален. Дети:
 Томас I (1178 — 1 марта 1233), граф Савойи, Аосты и Морьена с 1189;
 дочь (умерла в возрасте 7 лет)

Литература

Ссылки 
 
 
 

Савойская династия
Правители Европы XII века